Der Seat Ateca ist ein Fahrzeugmodell der Marke Seat. Es ist das erste Fahrzeug des Herstellers im Marktsegment der Sport Utility Vehicles. Er wird seit April 2016 im Škoda-Werk Kvasiny gefertigt und basiert wie die 2017 eingeführten Škoda Karoq und VW T-Roc auf dem MQB A1.

Am 10. Februar 2016 wurde das Fahrzeug in Barcelona angekündigt und am 1. März auf dem Genfer Auto-Salon 2016 erstmals vorgeführt. Am 15. Juni 2020 präsentierte Seat eine überarbeitete Version des SUV. Sie wird seit dem 12. August 2020 verkauft.

Auf dem chinesischen Markt wird seit September 2019 der technisch ähnliche VS5 der Volkswagen-Eigenmarke Jetta vermarktet. Gebaut wird dieses SUV von FAW-Volkswagen in Chengdu.

Ausstattungslinien 
Der Seat Ateca wird in Deutschland in den Ausstattungslinien Reference, Style, XCELLENCE und seit Frühjahr 2017 als FR (Formula Racing) angeboten. Die Linien XCELLENCE (Komfort) und FR (Sport) sollen verschiedene Käuferschichten ansprechen. Aus diesem Grund sind die Basispreise der Linien bis auf geringe Abweichungen in der Ausstattung identisch.

Geschichte 
 09/2007: Präsentation des Konzepts Seat Tribu auf der IAA 2007
 03/2011: Präsentation des Konzepts Seat IBX Concept auf dem Genfer Auto-Salon 2011
 03/2015: Präsentation des Konzepts Seat 20V20 auf dem Genfer Auto-Salon 2015
 02/2016: Ankündigung des Seat Ateca
 03/2016: Präsentation des Seat Ateca auf dem Genfer Automobil Salon 2016
 03/2018: Präsentation des Cupra Ateca auf dem Genfer Automobil Salon 2018
 06/2020: Präsentation der modellgepflegten Seat Ateca und Cupra Ateca

Produktion 
Anfang September 2016 musste Seat die Bestellungen für das Modell aussetzen, da die Jahresproduktion bereits ausverkauft war. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Lieferzeit für den Seat Ateca bis zu 10 Monate.

Wie schon bei den Modellen Seat Leon II und auch Seat Altea waren die Lieferzeiträume zwischen Bestelleingang und Auslieferung auch beim Seat Ateca zu Beginn des Jahres 2017 sehr lang. Zu diesem Zeitpunkt in Auftrag gegebene Bestellungen für Fahrzeuge, gleich welcher Motorisierung und Ausstattung, benötigen nach aktuellen Händlerinformationen zwischen 10 und 13 Monate bis zur Auslieferung. Da der Seat Ateca im Škoda-Werk in Kvasiny gebaut wird, dort aber parallel die Škoda Modelle Yeti und Kodiaq produziert wurden, kam es zu Verzögerungen im Produktionsablauf.

Cupra Ateca 
Als erstes Modell der neuen Marke Cupra wurde im Februar 2018 der Cupra Ateca präsentiert. Das Modell verfügt über einen 221 kW (300 PS) starken zwei Liter Vierzylinder Motor von Volkswagen, welcher mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe kombiniert wird.

Auf dem Genfer Auto-Salon 2019 wurde das auf 1999 Exemplare limitierte Sondermodell Cupra Ateca Limited Edition vorgestellt.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Produktionszahlen

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 131.388 Ateca neu zugelassen worden. Mit 27.510 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Messe Preisliste
 SEAT Online Konfigurator
 FAZ.net 26. Februar 2016
 FAZ.net 13. September 2016: Seat kommt mit Lieferung nicht nach 
 Thomas Kruse: Wolfsburg bekommt ein viertes Modell. In: Wolfsburger Nachrichten, 18. November 2016.

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi